Ammalukullak bezeichnet:
 Ammalukullak (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ammalukullak (Insel, Aarfit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ammalukullak (Insel, Ataneq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ammalukullak (Insel, Qeqertaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ammalukullak (Insel, Saattuatsiaat), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland